

Geografia 

 Mount Oliver, una borough della Pennsylvania
 Mount Oliver, una catena montuosa che arriva sino alla Barriera di Ross 
 Mount Oliver  un monte situato in Alberta